Меморіал Алехіна 1956 — шаховий турнір, що проходив у Москві від 7 жовтня до 3 листопада. Турнір був присвячений 10-й річниці смерті Олександра Алехіна. У змаганнях взяли участь 16 шахістів із 12 країн, зокрема чемпіон світу Михайло Ботвинник, претендент на світову першість Василь Смислов і 9 інших міжнародних гросмейстерів. В ролі почесного гостя був присутній син Алехіна — Олександр. До 6-го туру лідирував чемпіон СРСР 1956 Марк Тайманов (5 очок). Зігравши потім 7 партій поспіль внічию, він посів 3-є місце — 10½ очок. Вирішальним виявився останній тур: Ботвинник програв Паулю Кєресу, а Смислов здолав опір Гідеона Штальберга. У підсумку 1-2-е місця поділили М. Ботвинник і В. Смислов — по 11 очок.

Таблиця

Література 
 Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 135. — 120 000 экз.

Посилання 
 Партії турніру  на сайті pgnmentor.com

Шахові змагання в СРСР
Жовтень 1956
Листопад 1956